Sabirowa ist der Familienname folgender Personen:
 Karina Ibragimowna Sabirowa (* 1998), russische Handballspielerin
 Sülfija Sabirowa (* 1973), kasachische Radsportlerin